Косакжа́рський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі району Байдібека Туркестанської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Чаян.

Населення — 8510 осіб (2009; 7763 в 1999).

Примітки 

Сільські округи району Байдібека